Különös házasság, Mikszáth Kálmán regénye
 Különös házasság, 1951-ben készült magyar játékfilm
 Különös házasság, 1984-ben készült négy részes tévéfilmsorozat